Leonardo Mazzantini (1953-), coureur cycliste italien ;
 Luis Mazzantini (1856-1926), matador espagnol ;
 Margaret Mazzantini (1961-), écrivaine italienne ;
 Matteo Mazzantini (1976-), joueur italien de rugby à XV.